Bernhard Kohl (ur. 1982) – zawodowy austriacki kolarz szosowy
 Helmut Kohl (1930–2017) – kanclerz Niemiec
 Helmut Kohl (1943-1991) – austriacki sędzia piłkarski
 Herbert Kohl (ur. 1935) – polityk amerykański